Перокси́д ба́рия (в просторечии - перекись бария) — химическое неорганическое соединение бария с кислородом, имеющее химическую формулу BaO2. Является производным пероксида водорода.

Физические свойства 
Соединение представляет собой белый или темно-серый порошок, плохо растворимый в воде
. С водой образует кристаллогидраты BaO2•8H2O и BaO2•H2O.

Получение 
 Нагревание оксида бария BaO в среде кислорода при 500 °C:
 Сильное прокаливание Ba(NO3)2, BaCO3 или Ba(OH)2 в токе воздуха в присутствии следов воды.
 Осаждение из водных растворов солей концентрированным пероксидом водорода в щелочной среде:

Химические свойства 
 Взаимодействует с серной кислотой, образует нерастворимый сульфат бария и пероксид водорода
 
 Взаимодействует с концентрированной серной кислотой, образуя сульфат бария, озон и воду:
 
 При нагревании свыше 500 °C разлагается:
 
 При нагревании в избытке кислорода под высоким давлением получают надпероксид бария Ba(O2)2 — неустойчивое (разл. свыше 50 °C) жёлтое вещество, которое легко разлагается в воде с выделением кислорода:
 
 
 При нагревании с озоном в атмосфере фреона образуется озонид бария Ba(O3)2.
 При нагревании без доступа воздуха реагирует с алюминием. 
3BaO2+ 2Al = 3BaO + Al2O3

Применение 
 Для лабораторного получения пероксида водорода;
 Для лабораторного получения озона;
 Источник чистого O2;
 Компонент пиротехнических составов;
 Отбеливатель для ткани, бумаги.
 Пероксид бария крайне редко используется в косметике (из-за своей чрезвычайно высокой токсичности).

Физиологическое действие и токсикология 
 Пероксид бария BaO, по-видимому, высокотоксичен в больших количествах. 
 ПДК = 0,5 мг/м³. 
 Опаснейшим образом влияет на органы чувств (у человека).
 Передозировка ионов бария Ba в живых организмах явно не безопасна.
 ЛД50 для мышей = 50 мг/кг (подкожно).

Примечания

См. также 
 Оксид бария
 Пероксид водорода

Ссылки 
 MSDS at jtbaker.com
 Важнейшие соединения бария

Оксиды бария
Б
Бинарные соединения
Соединения бария по алфавиту